Het ATP-toernooi van Tokio 2016 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2016) werd van 3 oktober tot en met 9 oktober 2016 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Het enkelspel werd gewonnen door Nick Kyrgios. Hij versloeg in de finale David Goffin met 4-6, 6-3 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Marcel Granollers en Marcin Matkowski. Zij versloegen in de finale Raven Klaasen en Rajeev Ram met 6-2, 7-6(4).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2016
Tokio